Panjevac je lahko:
 Panjevac, Aleksandrovac (Srbija)
 Panjevac, Despotovac (Srbija)